Le qualificazioni del singolare maschile del Kremlin Cup 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Victor Hănescu (secondo turno)
  Dudi Sela (ultimo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (qualificato)
  Michael Berrer (qualificato)

 Dušan Lajović (secondo turno)
 Igor' Kunicyn (secondo turno)
 Ivan Serheev (secondo turno)
 Andrej Golubev (ultimo turno)

Qualificati

  Evgenij Korolëv
  Konstantin Kravčuk

  Édouard Roger-Vasselin
  Michael Berrer

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2012
ATP World Tour 2012